Einkünfte aus selbständiger Arbeit steht für:

 Einkünfte aus selbständiger Arbeit (Deutschland), die Einkünfte freiberuflicher und einiger anderer Betätigungen im deutschen Steuerrecht 
 Einkünfte aus selbständiger Arbeit (Österreich), die Einkünfte nicht gewerbescheinpflichtiger selbständiger Tätigkeiten im österreichischen Steuerrecht